Braud steht für
 Braud (Landmaschinenhersteller), französischer Landmaschinenhersteller

Braud ist der Familienname folgender Personen:
 François Braud (* 1986), französischer Nordischer Kombinierer
 Martn Braud (* 1982), französischer Kanute
 Wellman Braud (1891–1966), US-amerikanischer Jazz-Bassist

Siehe auch:
 Bro
 Broh
 Breau
 Breaux
 Braux